Imago (lat. ‚Bild‘, ‚Abbild‘, Plural: Imagines) steht für:

 Imago (Zoologie), Bezeichnung für das erwachsene geschlechtsreife Insekt nach der Verpuppung oder der letzten Häutung
 Imago (Psychologie), das unbewusst entstehende erste Bild von Beziehungspersonen, in der Regel von Vater oder Mutter 
 Imago (Zeitschrift), Zeitschrift für Anwendung der Psychoanalyse auf die Geisteswissenschaften
 Imago (Standarte), eine römische Standarte
 IMAGO (Cinematographie), ein Verband von professionellen Kameraleuten
 Imago 1:1, die größte begehbare Großformatkamera der Welt
 Imago (Einheit), ein mongolisches Längenmaß
 Imago (Bildagentur), eine private Bildagentur in Berlin
 Imago (Roman), ein Roman von Carl Spitteler
 Imago Biosciences, ein an der NASDAQ gelistetes US-amerikanisches Pharmaunternehmen

Siehe auch: